TT je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Trinidad in Tobago.
 avtomobil Audi TT
 pištola Tula Tokarev TT-33
 časnik TT

Glej tudi 

Kratice